Präsidentenvilla steht für folgende Gebäude:

in Deutschland:
 heutige Dienstvilla des Bundespräsidenten in Berlin, siehe Hugo Heymann #Villa Wurmbach
 ehemalige Dienstvilla des Bundespräsidenten in Bonn, siehe Villa Hammerschmidt
 Dienstvilla des Präsidenten der Bundesbahndirektion in Köln, siehe Plzeňský Prazdroj #Geschichte
 Dienstvilla des Postpräsidenten in München, siehe Hans Schnetzer #Sonstige
 Dienstvilla des BND-Präsidenten in Pullach, siehe Reichssiedlung Rudolf Heß
 Dienstvilla des Bahnpräsidenten der preußischen Staatsbahn in Cottbus, siehe Bahnhofstraße (Cottbus) #Bahnhofstraße 41
 Wohnsitz des ehemaligen sächsischen Ministerpräsidenten, siehe Villa Marienlust (Dresden)

in Österreich:
 ehemaliger Wohnsitz des Bundespräsidenten in Wien, siehe Präsidentenvilla (Österreich)

Siehe auch:
 Schloss Bellevue, Dienstsitz und ehemaliger Wohnsitz des deutschen Bundespräsidenten
 Reichspräsidentenpalais, Amtssitz des deutschen Staatsoberhauptes von 1919 bis 1934